Weiler Bach ist ein Gewässername:

 Weiler Bach (Dürnach), linker Zufluss der Dürnach in Maselheim, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Weiler Bach (Fischach), auch Weilerbach, rechter Zufluss der Fischach bei Unterfischach, Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Weiler Bach (Rhein), Bach mit Biotop bei Hürth, versickert in den Schotterflächen links des Rheins nahe Fischenich, beide Orte zur Stadt Hürth, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Weilerbach